Скок увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 1990. у Сплиту одржано је 29. и 31. августа на стадиону Пољуд.

Титулу освојену 1986. у Штутгарту, није бранио Игор Паклин из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 15 земаља. 

  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Данска (1)
  Западна Немачка (3)
  Израел (1)

  Италија (2)
  Југославија (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Совјетски Савез (2)

  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 1990. години 
Најбољи атлетичари у скоку увис 1990. године пре почетка европског првенства (26. августа 1990) заузимало је следећи пласман на европској и светској ранг листи (СРЛ).(СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су били подељени у две групе. За финале су се квалификовала првих пет из обе групе (КВ), и двоје по постигнутом резултату (кв).

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 15. Европског првенства на отвореном 1934—1990.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1990.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном